Basilica dei Santi Giovanni e Paolo – Roma
 Basilica dei Santi Giovanni e Paolo – Venezia
 Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – Milano
 Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – Ravenna
 Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – Spoleto
 Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo Apostoli – Talle, frazione di Scena